Ко́хтла-Я́рве () — город и муниципалитет в уезде Ида-Вирумаа, Эстония.

География 
Расположен на северо-востоке Эстонии, вблизи шоссе Таллин-Нарва-Петербург и железнодорожной ветки Таллин-Нарва. Площадь — 68 км2. Является пятым по площади и по численности населения городом Эстонии. Состоит из пяти отдельно стоящих частей города: Ахтме (), Ярве (), Кукрузе (), Ору (), Сомпа (). До административной реформы местных самоуправлений город включал в себя также Вийвиконна () и Сиргала (), как отдельную часть города (после реформы Вийвиконна и Сиргала стали деревнями в городе Нарва-Йыесуу уезда Ида-Вирумаа). Ахтмеская часть города находится южнее уездного центра и состоит из Центрального Ахтме, Нового Ахтме, Старого Ахтме, Пуру, Ийдла, Таммику и Паргитагузе. Крупные промышленные предприятия (ТЭЦ, VKG, «Нитроферт») находятся на северо-западе ярвеской части города. Между Старым Ахтме и городом Йыхви расположен жилой микрорайон Ийдла. Часть города Ярве включает в себя местность Кява.

В окрестностях Кохтла-Ярве находятся залежи горючего сланца, добыча и переработка которого являются основными видами промышленной деятельности в городе.

Население

Данные переписи населения 2011 года 
В городе проживают представители почти четырёх десятков национальностей. По данным переписи населения 2011 года, число жителей города составило , из них  (73,9 %) — русские,  человек (16,1 %) — эстонцы,  человек (9,8 %) — лица других национальностей. Около 80 % всех жителей составляли русские и русскоговорящие, которые приехали сюда во времена СССР, 20 % — эстонцы. Таким образом, город, как и соседние Нарва, Йыхви и Силламяэ, является преимущественно русскоязычным.

Данные переписи населения 2021 года 
По данным переписи населения 2021 года, число жителей Кохтла-Ярве составило . Наиболее крупные части города — Ярвеская () и Ахтмеская (), за ними следуют Ору (996 чел.), Сомпа (754 чел.) и Кукрузе (467 чел.). Национальный состав:  (73,6 %) — русские (7,8 % от общего числа русских Эстонии),  (15,8 %) — эстонцы,  (3,2 %) — украинцы,  (3,2 %) — белорусы,  (0,9 %) — финны,  (0,5 %) — поляки,  (0,3 %) — латыши,  (0,3 %) — армяне,  (0,2 %) — татары,  (0,2 %) — немцы,  (0,2 %) — литовцы,  (0,1 %) — евреи,  (1,3 %) — лица других национальностей, национальность  (0,2 %) неизвестна.

Состав населения по гражданству: граждане России — 22,8 % (, т. е. 9,4 % всех граждан России, проживающих в Эстонии), лица без гражданства — 18,3 % (, т. е. 9,2 % всех апатридов Эстонии), граждане других стран — 3,0 % (987 человек), гражданство 4 человек (0,01 %) было неизвестно. 

Доля жителей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения города составляла 25,9 % (), доля жителей младше 14 лет — 13,2 % ().

Из 33 499 жителей города для 29 055 человек (86,73 % населения Кохтла-Ярве)  родным языком являлся русский, для 3 482 человек (10,39 %) — эстонский,  для 340 человек (1,01 %) — украинский,  для 108 человек (0,32 %) — белорусский, для 59 человек (0,18 %) — латышский,  для 44 человек (0,13 %) — французский,  для 42 человек (0,13 %) — армянский, для 24 человек (0,07 %) — финский, для 21 человека (0,06 %) — азербайджанский, для 19 человек (0,06 %) — английский, для 15 человек (0,04 %) — татарский, для 5 человек (0,01 %) — испанский, для 4 человек (0,01 %) — литовский, для 191 человека (0,57 %) родным был какой-либо другой язык, родной язык 88 человек (0,26 %) был неизвестен.

Топоним 
Город был построен на землях мыз Кохтла и Ярве на месте бывшей деревни Ярве (упоминается в 1241 году) в связи с созданием сланцевой промышленности в начале 1920-х годов. Топоним Кохтла-Ярве возник на основе объединения поселений Кохтла и Ярве. На картах XX века упоминается река Кохтла (Кохтель), название которой связано с эстонским словом koht («место»). Ярве в прибалтийско-финских языках означает озеро.

История 
Кохтла-Ярве получил статус города в 1946 году. Однако поселения на его территории существовали давно. Так, первое упоминание о деревне Ярве в Датской поземельной книге относится к 1241 году (там она именуется как Jeruius). Нынешняя часть города Кукрузе впервые упоминается тоже в 1241 году (Kukarus), а Сомпа — в 1420 году (Soenpe).

Вероятно, на месте нынешнего Кохтла-Ярве так и не возникло бы города, если бы не горючий сланец, залежи которого в здешних краях довольно значительны. Образно говоря, горючий сланец — это «твёрдая нефть». О том, что этот камень может гореть, местные жители знали давно. Существуют легенды, рассказывающие о том, каким образом это было замечено. Согласно одной из них, когда-то в давние времена пастухи, разжигая костры, имели обыкновение выкладывать вокруг них кольцо из камней. Обычно для этого использовали известняк, но как-то раз воспользовались желтовато-коричневыми камнями, которых оказалось немало в том месте. Пастухам трудно было поверить своим глазам, когда они увидели, как жарко эти камни пылают вместе с дровами. По другой легенде некий крестьянин построил себе баню из сланца. Стоило растопить её, как загорелись стены — к величайшему изумлению крестьянина и всех соседей.

Однако долгое время сланец оставался в глазах местного населения всего лишь странным курьёзом, не имевшим практического значения. Использовать его в качестве топлива не было необходимости, ведь вокруг хватало лесов. К тому же горящий сланец выделяет слишком много копоти.

Всерьёз сланцем заинтересовались во втором десятилетии XX века. Известно, что в 1916 году партия эстонского сланца была отправлена в Петроград для изучения его свойств. Исследования показали, что сланец является ценным полезным ископаемым, которое может использоваться как в качестве топлива, так и в качестве сырья для химической промышленности.

В 1919 году в Эстонской Республике было создано объединение «Государственная сланцевая промышленность». Сланец добывали как под землёй, в шахтах, так и открытым способом, то есть на сланцевых разрезах. Рядом с шахтами и разрезами росли посёлки. В 1924 году неподалёку от железнодорожной станции Кохтла был построен завод по производству сланцевого масла. Рядом с ним начал расти рабочий посёлок, названный Кохтла-Ярве. В середине 1930-х годов он включал несколько рабочих кварталов — Кява, Вахекюла, Паванду.

В годы Второй мировой войны значение эстонского сланцевого бассейна выросло: Германия рассматривала его как источник получения горючего. Впрочем, начать полномасштабную эксплуатацию месторождения немцы не успели.

После войны сланец во всё возрастающих количествах потребовался для северо-западной части Советского Союза. Главный посёлок сланцевого бассейна получил статус города 15 июня 1946 года.

Проект нового города был разработан в 1946 году в Ленинградском отделении Горстройпроекта архитекторами Витенбергом Е., Давыдовым И., Кирцидели Ф., Писаревым И., Тимофеевым Л., Шутовым А., Ярощуком В. и др. Согласно ему все промышленные предприятия были расположены в западной части города, а жилые кварталы — в восточной. Между промышленностью и жилой зоной были устроены разрывы в 2,4 км. Реализованы эти разрывы были за счёт организации парка культуры и отдыха и лесопарка, соединяющегося с зоной отдыха у Финского залива.

С 1946 года в течение почти двадцати лет шёл процесс административного объединения окрестных населённых пунктов в рамках Кохтла-Ярве. В 1949 году в состав Кохтла-Ярве были включены поселки Кохтла и Кукрузе. В 1960 году в него вошли города Йыхви и Ахтме, а также поселок Сомпа. В 1964 году в подчинение Кохтла-Ярве перешли город Кивиыли, посёлок Ору, Пюсси и Вийвиконна. Таким образом, Кохтла-Ярве сильно разросся, превратившись при этом в город с уникальной планировкой, поскольку его части оставались сильно разбросанными «островами», лежащими среди лесов, сельскохозяйственных угодий и сланцевых разработок.

В 1991 году количество частей Кохтла-Ярве уменьшилось, из его состава вышли Йыхви, Кивиыли и Пюсси, став самостоятельными городами, а также Кохтла, получившее право посёлка. В настоящее время Кохтла-Ярве состоит из шести (а если точнее, восьми) частей: Ярве (в район входит также автономный район Кява), Сомпа, Кукрузе, Ахтме, Ору и Вийвиконна (в район административно также входит и посёлок Сиргала). Планировка города остаётся очень своеобразной. Число жителей его немногим менее 50 тысяч, однако два человека, находящиеся один в Сиргала, а другой в Ярве — то есть оба на территории Кохтла-Ярве, — могут быть разделены расстоянием, превышающим 30 километров.

В 1990-е годы объёмы добычи и переработки сланца уменьшились.

По состоянию на 1 сентября 2013 года работали шахта «Эстония» («Estonia»), шахта «Оямаа» («Ojamaa») и один открытый карьер «Нарва» («Narva»).

Части города 

 Ярве состоит из Старого Города, Эхитаяте (соседствует с Кява) и  Нового Города (бывший Социалистический район) (т. н. Соцгород). Будучи историческим ядром Кохтла-Ярве и местопребыванием единой администрации, является лишь вторым по численности населения районом города (14 937 человек по данным 2021 года).
 Старый Город — центр обработки и исследования сланца.
 Кява — промышленная часть, располагающаяся на юге города Кохтла-Ярве, развивалась вместе с шахтой Кява.
 Новый Город — центр образования и культуры.
 Ахтме состоит из Ийдла, Таммику, Пуру, Центрального Ахтме, Старого Ахтме и Нового Ахтме. Спальный район города, является крупнейшим по численности населения районом города (15 185 человек по данным 2021 года). Находится в 2 км на юго-западе от Йыхви.
 Кукрузе (496 человек по данным 2021 года) — часть города между Кохтла-Ярве и Йыхви в рамках волости Кохтла. Поселение сформировалось после 1916 года, когда в Кукрузе стали добывать сланец. Кукрузе известен своим террикоником, являющимся местом развлечения в зимние месяцы.
 Ору (987 человек по данным 2021 года) находится в 9 км на восток от Йыхви, недалеко от Оруской железнодорожной станции, в границах Тойлаской волости. Поселение возникло в связи с постройкой завода, производящего торфобрикет, в 1958 году.
 Сомпа (786 человек по данным 2021 года) находится вблизи Таллинско-Нарвской железной дороги, на западе от Йыхви и востоке от Ярвеской части города в пределах волости Йыхви.
Кроме административной власти, у этих частей города общим является только производство и обработка сланца, а также часть инфраструктуры.

До 2017 года в состав Кохтла-Ярве также входили ещё два посёлка, после реформы ставшие деревнями, подчинёнными городскому муниципалитету Нарва-Йыэсуу (в состав которого вошла и окружающая их волость Вайвара).
 Вийвиконна находится в 7 км на юго-западе от железнодорожной станции , в границах волости Вайвара.
 Сиргала был основан вместе со сланцевым карьером. Находится на востоке от Вийвиконна и в составе Кохтла-Ярве управлялся как часть Вийвиконна.

Кроме того, до 1991 года в состав Кохтла-Ярве входили Йыхви, Кивиыли и Пюсси, вновь ставшие в дальнейшем отдельными городами.

Статистика 
Данные Департамента статистики о городе Кохтла-Ярве:

Число жителей по состоянию на 1 января каждого года:

Число рождений:

Число смертей:

Зарегистрированные безработные:

Средняя брутто-зарплата:

В 2019 году город Кохтла-Ярве занимал 74 место по величине средней брутто-зарплаты из 79 муниципалитетов Эстонии.

Экономика 
Важнейшие области деятельности связаны со сланцем. К числу крупных предприятий относятся шахты (на данный момент действуют 1 шахта и 1 карьер (ранее объединённые 3)), ими управляет АО «Ээсти Энергия»; ведущим предприятием в области сланцевой химии является АО «Виру Кеемиа Групп», химическое предприятие «Нитроферт». На сланце также работают местные тепловые электростанции.

Образование 
В городе работают 8 основных школ, 6 средних школ, 3 профессионально-технических училища, Вирумааский колледж Таллинского технического университета и отделение Института сланца Таллинского технического университета. Насчитывается 34 различных спортивных сооружения и спортобъекта. Врачебную помощь оказывают шесть больниц и поликлиники. Работает Музей сланца, в филиале которого проводятся художественные выставки.

Достопримечательности 
 Начальная школа в стиле функционализм (1939 г.), архитектор Антон Соанс
 Православная церковь Кохтла-Ярве (1938 г.), архитектор Антон Соанс

Транспорт 
Внутригородские перевозки в Кохтла-Ярве осуществляются автобусами, маршрутными и легковыми такси. По состоянию на 2015 год городские автобусные линии обслуживает фирма «Atko bussiliinid». Маршруты построены так, чтобы соединять город с другими районами, а также с соседним городом Йыхви. В городе есть автовокзал, он расположен под одной крышей с торговым центром «Vironia». В районе Ору есть железнодорожная станция Ору.

Города-побратимы 

  Сланцы
  Кингисепп
  Коростышев
  Вышкув
  Умео
  Оутокумпу
  Кеми
  Кедайняй
  Нордерштедт
  Солигорск, Белоруссия

В Южном районе города на улице Оутокумпу в 1982 году был установлен памятник, посвящённый дружбе Кохтла-Ярве и Оутокумпу. Автором монумента является эстонский скульптор Рафаэль Арутюньян.

Известные уроженцы 
 Аннус, Лембит Эльмарович — эстонский политик, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Эстонии (на платформе КПСС), член Политбюро ЦК КПСС.
 Володин, Александр Александрович — шахматист, гроссмейстер.
 Кэбин, Йоханнес Густавович — советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда, первый секретарь ЦК КП Эстонии (1950—1978), председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР (1978—1983).
 Корб, Валерий Николаевич — эстонский политик, депутат Рийгикогу XI и XII созывов, мэр Кохтла-Ярве в 1990—1991, 1996—1999, 2002—2003 годах. 
 Мандри, Хейно Аугустович — советский актёр театра и кино, народный артист Эстонской ССР.
 Олль, Лембит Антсович — шахматист, гроссмейстер.
 Осиновский, Евгений Олегович — эстонский государственный деятель, председатель Социал-демократической партии, министр здравоохранения и труда Эстонии в 2015—2018 годах, министр образования и науки Эстонии в 2014—2015 годах. 
 Оюланд, Кристийна — государственный и политический деятель Эстонии, министр иностранных дел с 2002 по 2005 год.
 Паршин, Сергей Иванович —  актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации.
 Петровичев, Владимир Алексеевич — скульптор, член Союза художников России.
 Репинский, Мартин — эстонский политик, старейшина Йыхви (2018—2019), министр сельского хозяйства Эстонии (2016), член Рийгикогу (2015—2018).
 Террас, Рихо — генерал, командующий Силами обороны Эстонии в 2011—2018 годах, депутат Европарламента.
 Цыганова, Моника — шахматистка, девятикратная чемпионка Эстонии по шахматам, международный мастер среди женщин. 
 Чернобай, Надежда — художница.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт города
 Сайт уезда Ида-Вирумаа
 Сайт волости Кохтла
 Фотогалерея города
 Статья «Один день в Кохтла-Ярве»

Города Эстонии
Ида-Вирумаа